Питаде — фамилия. Известные носители:

 Питаде, Анатолий Алексеевич (1907—1993) — геолог-исследователь, главный инженер треста «Кривбассгеология», Герой Социалистического Труда.
 Нифонтова, Руфина Дмитриевна (до замужества — Питаде; 1931—1994) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.